burmai nyelv
 burmai írás
 burmai nép
 Burma, mai neve Mianmar